Servies kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Serviès, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Serviès-en-Val, departementet Aude i regionen Occitanien,